Потёмкин () — русская фамилия.

Потёмкин

А

Б 
 Потёмкин, Борис Лейзерович (1933—1978) — советский композитор-песенник.

В 
 Потёмкин, Василий Васильевич (1892—1947) — профессор и декан химического факультета Московского университета.
 Потёмкин, Василий Васильевич (1917—1999) — советский физик.

Г 
 Потёмкин, Геннадий Фёдорович (1923—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потёмкин, Григорий Александрович (1739—1791) — русский государственный и военный деятель, дипломат, фаворит Екатерины II.

Д 
 Потёмкин, Дмитрий Николаевич (1820—1878) — городской голова Смоленска, почётный гражданин Смоленска.

И 
 Иоасаф (Потёмкин) (1697—1753) — архимандрит Преображенского Пыскорского монастыря Вятской епархии Русской православной церкви.

Л 
 Потёмкин, Лев Львович (1905—1989) — советский актёр оперетты и киноактёр.

М

Н 
 Потёмкин, Николай Дмитриевич (1885—1965) — советский учёный в области животноводства.

П 
 Потёмкин, Павел Сергеевич (1743—1796) — граф, российский военный и государственный деятель, дальний родственник Григория Александровича Потёмкина.

С 
 Потёмкин, Сергей Павлович (1787—1858) — московский ценитель искусств, литератор-дилетант, последний представитель графского рода Потёмкиных.
 Потёмкин, Спиридон (в миру Симеон; ум. 1664) — защитник раскола, старообрядческий писатель, архимандрит Покровского монастыря в Москве.

Ф

Э 
 Потёмкин, Эдуард Константинович (род. 1934) — советский и российский учёный в области танкостроения и систем вооружения.

Ю 
 Потёмкин, Юрий Павлович (1931—2007) — советский инженер и хозяйственный деятель.

Я



Другие значения 
 Потёмкин — броненосец черноморской эскадры «Князь Потёмкин-Таврический», получил известность благодаря произошедшему на нём революционному восстанию.

См. также 
 Броненосец Потёмкин (фильм)
 Потёмкинские деревни
 Потёмкинская лестница
 Дворец Потёмкина